VSB Groep, een voormalige Nederlandse bank
 Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, een Surinaamse belangenorganisatie